Beauregard – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje, w departamencie Lot
 Beauregard – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy, w departamencie Ain
 Beauregard – amerykańskie wieś w stanie Missisipi, w hrabstwie Copiah
 parafia Beauregard (ang. Beauregard Parish) – w amerykańskim stanie Luizjana